Prinses Beatrixlaan (Baarn)
 Prinses Beatrixlaan (Best)
 Prinses Beatrixlaan (Brummen)
 Prinses Beatrixlaan (Coevorden)
 Prinses Beatrixlaan (Delft/Rijswijk)
 Prinses Beatrixlaan (Den Haag)
 Prinses Beatrixlaan (Lochem)
 Prinses Beatrixlaan (Maassluis)
 Prinses Beatrixlaan (Mijdrecht)
 Prinses Beatrixlaan (Nieuwendijk)
 Prinses Beatrixlaan (Paterswolde)
 Prinses Beatrixlaan (Rijswijk/Delft)
 Prinses Beatrixlaan (Rotterdam)